Łężce ist

 ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Großpolen in der Gemeinde Chrzypsko Wielkie
 ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Łódź in der Gemeinde Pajęczno
 ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Niederschlesien in der Gemeinde Przemków
 ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Oppeln in der Gemeinde Reńska Wieś, siehe Lenschütz